В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Джорджия.

См. также 
 Джорджия
 Список округов Джорджии

Примечания 

Города Джорджии
Джорджия
Списки:Джорджия